Acurigua peut désigner :

Toponymes

Acurigua : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón ;
 Acurigua : capitale de la paroisse civile d'Acurigua, dans la municipalité de Colina dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme